Donderberg (Roermond), een wijk in Roermond
 Donderberg (Dieren), een heuvel bij Dieren
 Donderberg (Herten), een heuvel bij Herten (gemeente Roermond)
 Donderberg (Maasniel), een heuvel bij Maasniel (gemeente Roermond)
 Donderberg (Leersum), een heuvel bij Leersum
 Donderberg (Overasselt), een heuvel bij Overasselt
 Donderberg (Rhenen), een heuvel bij Rhenen
 Donderberg (Beesel), een heuvelgroep en natuurgebied in de gemeente Beesel

 Donderberg (Swalmen), is een heuvel bij Swalmen (gemeente Roermond).